El Príncipe Luis Felipe de Thurn y Taxis (en alemán: Ludwig Philipp, Prinz von Thurn und Taxis), también Luis Felipe (2 de febrero de 1901, Regensburg - 22 de abril de 1933, Niederaichbach), fue un miembro de la Casa de Thurn y Taxis y un Príncipe de Thurn y Taxis por nacimiento.

Familia 
Luis Felipe era el cuarto vástago e hijo varón del Príncipe Alberto I de Thurn y Taxis y de su esposa, la Archiduquesa Margarita Clementina de Austria.

Estudió Derecho en la Universidad Julius-Maximilians de Würzburg. Fue miembro de la fraternidad católica KDStV Cheruscia Würzburg (Cartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen).

Matrimonio e hijos 
Luis Felipe contrajo matrimonio con la Princesa Isabel de Luxemburgo, quinto hija del Gran Duque Guillermo IV de Luxemburgo y de su esposa la Infanta María Ana de Portugal, el 14 de noviembre de 1922 en el Castillo de Hohenburg. Luis Felipe e Isabel tuvieron dos hijos:

Príncipe Anselmo de Thurn y Taxis (14 de abril de 1924 - 25 de febrero de 1944), muerto en acción en la Segunda Guerra Mundial.
Princesa Iniga de Thurn y Taxis (25 de agosto de 1925 - 17 de septiembre de 2008), casada con el príncipe Everardo de Urach, perteneciente a una rama morganatica de la Casa de Wurtemberg, con descendencia.

Luis Felipe murió prematuramente con 32 años en su castillo, poco después de sufrir un accidente de coche, su esposa murió en 1950, también a una edad temprana.

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Thurn y Taxis
Nacidos en Ratisbona
Católicos de Alemania
Alumnado de la Universidad de Wurzburgo